Сисиний - мужское имя.

Персоналии 
 Сисиний I — архиепископ Константинопольский (426—427).
 Сисиний II — патриарх Константинопольский (996-998).
 Сисиний Римский — мученик, пострадавший вместе со Святым Анфимом.
 Сисиний - правитель Галлии, приказавший казнить пресвитера Рустика.